Campina, ou l'une de ses graphies comme Campiña ou Câmpina, peut désigner :

Toponymes

Campina Verde est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Campina Grande est une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Campina da Lagoa est une municipalité de l'État du Paraná ;
 Campina do Simão est une municipalité de l'État du Paraná ;
 Campina Grande do Sul est une municipalité de l'État du Paraná ;
 Campina das Missões est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Campina do Monte Alegre est une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Nova Campina est une municipalité de l'État de São Paulo.

Câmpina est une ville du județ de Prahova.

Campiña, une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Société 
 Le Groupe Campina, une compagnie agro-alimentaire néerlandaise.
 Campina (marque), une marque de produits laitiers

Voir aussi 
 Campinas.

Homonymie de toponyme